Hornakht – principe egizio figlio di Osorkon II
 Hornakht – funzionario egizio della XVII dinastia